Heidelberger Liederhandschrift steht für verschiedene Handschriften der Codices Palatini germanici (Cod. Pal. germ.):

 Große Heidelberger Liederhandschrift (Cod. Pal. germ. 848), siehe Codex Manesse
 Kleine Heidelberger Liederhandschrift (Cod. Pal. germ. 357)
 Heidelberger Liederhandschrift cpg 350 (Cod. Pal. germ. 350)